Окичоби:

 Окичоби — озеро во Флориде.
 Окичоби — округ во Флориде.
 Окичоби — город во Флориде.